La cattedrale della Dormizione o Uspenskij sobor , è il nome di diversi edifici di culto cristiano-ortodossi consacrati alla Dormizione di Maria, cioè al passaggio di Maria, madre di Gesù in cielo, equivalente al dogma cattolico dell'Assunzione di Maria.

Cattedrale della Dormizione
 Cattedrale della Dormizione (Alikovo)
 Cattedrale della Dormizione (Astrachan')
 Cattedrale della Dormizione (Birmingham)
 Cattedrale della Dormizione (Charkiv)
 Cattedrale della Dormizione (Cluj-Napoca)
 Cattedrale della Dormizione (Dmitrov)
 Cattedrale della Dormizione (Helsinki)
 Cattedrale della Dormizione (Jaroslavl')
 Cattedrale della Dormizione (Kiev)
 Cattedrale della Dormizione (Kutaisi)
 Cattedrale della Dormizione (Mosca)
 Cattedrale della Dormizione (Pochayiv Lavra)
 Cattedrale della Dormizione (Rostov)
 Cattedrale della Dormizione (Ryazan)
 Cattedrale della Dormizione (Sergiev Posad)
 Cattedrale della Dormizione (Smolensk)
 Cattedrale della Dormizione (Sofia)
 Cattedrale della Dormizione (Tbilisi)
 Cattedrale della Dormizione (Tula)
 Cattedrale della Dormizione (Vladimir)
 Cattedrale della Dormizione (Volodymyr-Volynskyi)
 Cattedrale della Dormizione (Zvenigorod)

Cattedrale della Dormizione della Madre di Dio
 Cattedrale della Dormizione della Madre di Dio (Sebenico)
 Cattedrale della Dormizione della Madre di Dio (Tartu)
 Cattedrale della Dormizione della Madre di Dio (Varna)

Pagine correlate 
 Basilica della Dormizione di Maria
 Cattedrale dell'Assunzione
 Chiesa della Dormizione
 Chiesa dell'Assunzione di Maria